Trianglen er et ældre ord for "trekanten". Ordet trianglen har flere betydninger:

 Trianglen (København)
 Trianglen (stjernebillede)
 Triangel – musikinstrument
 Trianglen Station, en station på Københavns Metros Cityring.
 Triangeln (Malmø), en plads i Malmø, uformelt også det omkringliggende område. 
 Triangeln (indkøbscenter) ved pladsen Triangeln i Malmø.
 Triangelns Station ved pladsen Sankt Johannesplan i Malmø, nær indkøbscentet Triangeln.

Se også
 Triangel (flertydig)